Plánička může být:

název sídla
 Plánička (Černá v Pošumaví) – část obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov
 Plánička (Číhaň) – část obce Číhaň v okrese Klatovy

příjmení osob
 František Plánička (1904–1996) – český fotbalový brankář
 Franz Planer (1894–1963) – americký kameraman českého původu, původním jménem František Plánička
 Jakub Plánička (* 1984) – český fotbalista
 Pavel Plánička (* 1956) – český politik, poslanec PSP za KDU-ČSL
 Vladimír Plánička (* 1946) - český hokejový brankář